Александр Бурков:
 Бу́рков, Александр Леонидович (род. 1967) — российский политический деятель, депутат Государственной думы, губернатор Омской области.
 Бурков, Александр Петрович (1885—1928) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.